Kazimierz Rutkowski – malarz 
 Kazimierz Rutkowski – podpułkownik pilot